Tide — шостий сольний альбом Антоніу Карлуса Жобіна (1970)
  — торгова марка корпорації Procter & Gamble